Dark Shadows – amerykański telewizyjny serial grozy z lat 1966-1971
 Dark Shadows – amerykański telewizyjny serial grozy z 1991 (remake serialu)
 Mroczne cienie  (org. Dark Shadows) – film Tima Burtona na motywach serialu